Гавраны — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Гавраны — деревня, Видзовский сельсовет Браславского района Витебской области
 Гавраны — деревня, Дрисвятский сельсовет Браславского района Витебской области